Андрес Гомес був чемпіоном попереднього року, але цього разу не брав участі.

У фіналі Джим Кур'є переміг Андре Агассі з рахунком 3–6, 6–4, 2–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1991 French Open Men's Singles draw 

1991 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу